

Гаррімен — місто, штат Теннессі
 Гаррімен — селище, штат Нью-Йорк